Элвис Аббрускато (; ) — итальянский футболист, нападающий.

Карьера 
Элвис Аббрускато, воспитанник «Реджана», дебютировал в основном составе этого клуба в 1998 году. А через год был куплен клубом «Верона», за который в первом сезоне в команде на поле так и не вышел. После этого Аббрускато выступал на правах аренды в клубах «Ливорно» и «Триестина». Затем вновь играл за «Верону», а потом перешёл в клуб «Ареццо».

В январе 2006 года часть прав на контракт Аббрускато были куплены клубом «Торино» за 1 млн евро, после довольной удачного сезона (18 игр — 5 голов), «Торино» довыкупил контракт футболиста, заплатив 3,6 млн евро. После сезона в «Торино» часть прав на Аббрускато была куплена клубом «Лечче» за 2 млн евро, но после удачного сезона в Серии B, в котором Аббрускато забил 14 мячей, «Торино» не захотел окончательно продавать футболиста, а выкупил долю «Лечче» в его контракте за те же 2 млн В 2008 году в матче с «Сиеной» Аббрускато получил тяжёлую травму — трещину в малой берцовой кости правой ноги, 2 декабря он был прооперирован в римской клинике Вилла Стюарт.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте tuttocalciatori.net

Футболисты Италии
Игроки ФК «Реджана»
Игроки ФК «Эллас Верона»
Игроки ФК «Ливорно»
Игроки ФК «Триестина»
Игроки ФК «Ареццо»
Игроки ФК «Торино»
Игроки ФК «Лечче»
Игроки ФК «Кьево»
Игроки ФК «Виченца»
Игроки ФК «Пескара»
Игроки ФК «Кремонезе»
Игроки ФК «ФеральпиСало»
Игроки ФК «Фьоренцуола»